Господска улица може бити:

 Улица Веселина Маслеше (Бања Лука)
 Улица Господска (Земун) 
 Улица Господска (Загреб)
 Улица Господска (Цеље)